Лаже́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10185.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 184 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 119 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 92 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 92 активных работали 86 человек (53 мужчины и 33 женщины), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 27 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об